Stadion Stôžice je nogometni stadion v Ljubljani, najsodobnejši in največji v Sloveniji, ki ustreza vsem zahtevam UEFE in FIFE za igranje mednarodnih nogometnih tekem. V njej bodo domače tekme igrali nogometaši NK Olimpije, možno pa bo prirejati tudi velike glasbene prireditve. Stadion ima na voljo 16.038 sedežev za nogomet in 23.000 za koncertne prireditve. Površina stadiona meri 24.614 kvadratnih metrov.

Stadion je ime dobil po ljubljanskem naselju, v bližini katerega se nahaja. Stadion je sicer del kompleksa Športni park Stožice, v katerem se nahaja tudi zaprta Arena Stožice. Odprtje stadiona je bilo 11. avgusta 2010, ko sta se na prijateljski tekmi pomerili slovenska in avstralska nogometna reprezentanca, ki jo je dobila Slovenija z 2:0.

Prvi koncert je na stadionu priredila slovenska rock skupina Siddharta junija 2011.

Reprezentančne tekme 

Stožice
Športni objekti v Ljubljani
Sodobna arhitektura v Ljubljani
Nogometni klub Olimpija
Zgradbe in objekti, zgrajeni leta 2010